Impro est une abréviation ou un sigle qui désigne:
 IMPro : Institut médico-professionnel, établissement de formation professionnelle pour adolescents handicapés
 Impro : improvisation musicale
 Impro : improvisation théâtrale